Tirreno-Adriatico 2017 var den 52. udgave af cykelløbet Tirreno-Adriatico. Det italienske etapeløb var det syvende arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 8. og 14. marts 2017. Den samlede vinder af løbet blev colombianske Nairo Quintana fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Søren Kragh Andersen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside 
 

2017
UCI World Tour 2017